Чемпионат Буркина-Фасо по футболу () — любительский футбольный дивизион для буркинийских футбольных клубов. Контролируется Буркинийской федерацией футбола.

В соревновании участвуют 16 клубов. После каждого сезона клубы, занявшие 15-е и 16-е места, переводятся во Второй дивизион, а их места занимают команды-победители Второго дивизиона в своих группах.

Первый чемпионат был проведен в 1961 году. В 1981 и 1982 году не проводился в связи с политической нестабильностью в стране.

В 2004 году дивизион был расширен до 14 клубов, в 2013 году — до 16 клубов.

Клубы-участники

Выступления клубов 

 * — включая победу в 1973 году, когда команда называлась «Жанна д’Арк»
 ** — включая победы, когда команда называлась АСФАН и ЮСФАН

Чемпионы по сезонам 

 1961: АСФБ
 1962: «Этуаль Филант»
 1963: ЮС ФРАН
 1964: ЮС ФРАН
 1965: «Этуаль Филант»
 1966: АСФБ
 1967: «Уагадугу»
 1968: ЮС ФРАН
 1969: АСФАН
 1970: АСФАН
 1971: АСФАН
 1972: «Расинг»
 1973: «Жанна д’Арк»
 1974: «Силурес»
 1975: «Силурес»
 1976: «Силурес»
 1977: «Силурес»
 1978: «Силурес»
 1979: «Силурес»
 1980: «Силурес»
 1981: не проводился
 1982: не проводился
 1983: «Уагадугу»
 1984: АСФАН
 1985: «Этуаль Филант»
 1986: «Этуаль Филант»
 1987: ЮСФАН
 1988: «Этуаль Филант»

 1989: «Фасо-Йенненга»
 1990: «Этуаль Филант»
 1991: «Этуаль Филант»
 1992: «Этуаль Филант»
 1993: «Этуаль Филант»
 1994: «Этуаль Филант»
 1995: «Фасо-Йенненга»
 1996: «Расинг»
 1997: «Расинг»
 1998: ЮСФАН
 1999: Фасо-Йенненга
 2000: ЮСФА
 2001: «Этуаль Филант»
 2002: «Фасо-Йенненга»
 2003: «Фасо-Йенненга»
 2004: «Фасо-Йенненга»
 2005: «Рэйл Клаб»
 2006: «Фасо-Йенненга»
 2007: «Коммюн»
 2008: «Этуаль Филант»
 2009: «Фасо-Йенненга»
 2010: «Фасо-Йенненга»
 2011: «Фасо-Йенненга»
 2012: «Фасо-Йенненга»
 2013: «Фасо-Йенненга»
 2014: «Этуаль Филант»
 2015: «Расинг»

Лучшие бомбардиры

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте fifa.com 

Буркина-Фасо
Футбольные соревнования в Буркина-Фасо